La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance entre le  et le .

John Jardine fut élu président.

L'assemblée siégea au plaisir du lieutenant-gouverneur, Alexander Bannerman.

Edward Palmer, le chef du parti conservateur, a choisi John Myrie Holl, un membre du , comme Premier ministre.

Membres

Notes et références

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard